gal – pierwiastek chemiczny
 gal – jednostka przyspieszenia w układzie CGS
 Gal – mieszkaniec Galii
 GAL – typ elektronicznego układu programowalnego
 GAL – oficjalny skrót polsko-duńskiego armatora Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe.
 Gal – polski bagnet ćwiczebny
 Gal – polski raper.

Zobacz też 
 Gaal
 Gaahl
 Gall